Eagle Eye (engl. eagle eye ‚Adlerauge‘) steht für:

 Eagle Eye – Außer Kontrolle, US-amerikanisch-deutscher Film von D. J. Caruso (2008)
 Bell Eagle Eye, unbemanntes Kipprotorflugzeug

Siehe auch:
 Eagle-Eye Cherry (* 1968), schwedischer Musiker